La Liga Puerto Rico 2022 fue la edición número 4 de la Liga Puerto Rico. Comenzó el 12 de marzo de 2022 y terminó el 9 de julio del mismo año. El Bayamón FC fue el campeón defensor.

Equipos participantes 
En cursiva los equipos debutantes.

Tabla de posiciones 
Actualizo el 30 de Junio de 2022.

Fase Final

Semifinales

Metropolitan FA - Academia Quintana

Bayamón FC - Puerto Rico Sol

Final

Metropolitan FA - Puerto Rico Sol

Véase también 
 Copa Caribeña de Clubes Concacaf 2023

Enlaces externos 
 Liga Puerto Rico 2022 Global Sports Archive.

2022
Fútbol en 2022
Puerto Rico en 2022